Sionna, wieś na Mazowszu
 Sionna, rzeka w Irlandii